Шибнево — название нескольких населённых пунктов в России:
 Шибнево — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Шибнево — деревня в Шумячском районе Смоленской области.